Krokbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Krokbådan, Korsholm, Österbotten, 
 Krokbådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar